Paroy (Doubs)
 Paroy (Seine-et-Marne)
ook:
Paroy-en-Othe,  Yonne 
Paroy-sur-Saulx,  Haute-Marne
Paroy-sur-Tholon, Yonne